El término logia puede referirse:

Religión
 Logia Iesu, una colección hipotética de dichos de Jesús;

Masonería
 a una logia, un grupo de personas que forman un cuerpo masónico independiente de otros pero dependiente de una gran logia, que administra a varias;

Artesanos
 a una logia, un grupo de artesanos, que en la Edad Media formaban un equipo con diferentes especialidades, para realizar una determinada obra;

Arquitectura
 a una logia, un elemento constructivo;

Literatura
 a Logia, una novela del tipo thriller conspirativo escrita por el periodista y novelista chileno Francisco Ortega y publicada por Editorial Planeta en agosto del 2014;
 a Logia, en el anime One Piece, Logia lit. «Sistema Natural», uno de los tres tipos de Fruta del Diablo; se caracteriza por dar a sus consumidores la capacidad de transformarse en un elemento natural, crearlo y controlarlo a su antojo. Las Frutas del Diablo tipo Logia se caracterizan por sus poderes destructivos, y la intangibilidad que se le concede al consumidor, este tipo de fruta es considerada la más rara, y por lo general, la más fuerte, entre las tres clases de Frutas del Diablo.